Dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie, l'expression Grand Orient est un terme fréquemment utilisé pour désigner une obédience maçonnique.

 Lorsque cette expression est utilisée dans le contexte particulier de la franc-maçonnerie française, elle désigne le Grand Orient de France ; 
 dans le cas de la franc-maçonnerie belge, elle désigne le Grand Orient de Belgique ; 
 dans celui de la Suisse, le Grand Orient de Suisse ; 
 un Grand Orient Ottoman a également existé, fondé par Talaat Bey vers 1911, il est reconnu un temps  par le Grand Orient d'Italie.

Vocabulaire et concepts maçonniques